Еничари може да се отнася за:

 Еничари – османски поданици на държавна служба
 Еничари – български филм, 1988